Семёнычев, Валерий Константинович (род.1948 ) — российский математик, доктор технических наук, ректор Самарской академии государственного и муниципального управления).
 Семёнычев, Николай Иванович (1923—1992) — полный кавалер ордена Славы.